Gabilondo ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Gabilondo (* 1949), spanischer Philosoph und Politiker
 Estíbaliz Gabilondo (* 1976), spanische Schauspielerin
 Francisco Gabilondo Soler (1907–1990), mexikanischer Autor, Komponist und Interpret von Kinderliedern
 Igor Gabilondo (* 1979), spanischer Fußballspieler